Kliphuis ist der Familienname der folgenden Personen:

 Edske Kliphuis (1924–2009), niederländischer Botaniker
 Geert Kliphuis (1903–1993), niederländischer Architekt
 Tim Kliphuis (* 1974), niederländischer Geiger